Piderit ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Piderit (1668–1756), Regierungspräsident in Lippe
 Dietrich Carl Piderit (1790–1854), Regierungsrat, Mitglied der lippischen Regierung
Johann Rudolph Anton Piderit (1720–1791), deutscher Theologe
 Johannes Piderit (1559–1639), deutscher evangelischer Theologe und Historiograph
 Karl Piderit (1797–1876), Arzt und Gründer des Landeskrankenhauses in Detmold
 Karl Heinrich Piderit (1857–1918), deutscher Verwaltungsbeamter
 Karl Wilhelm Piderit (1815–1875), deutscher Pädagoge
 Mauritius Piderit (1497–1576), lutherischer Theologe
Philipp Jacob Piderit (1753–1817), deutscher Mediziner
 Theodor Piderit (1826–1912), deutscher Arzt und Schriftsteller
 Wilhelm Carl Piderit (1782–1868), Obergerichtspräsident in Lippe